Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2021 – 27. edycja mistrzostw Europy w skeletonie. Impreza odbyła się 8 stycznia 2021 roku w niemieckim Winterbergu. Zawody były jednocześnie wliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2020/2021. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i dwa kobiet.

W obu rozegranych konkurencjach triumfowali reprezentanci Rosji. Wśród kobiet tytuł z zeszłego roku obroniła Jelena Nikitina, natomiast w rywalizacji mężczyzn drugi tytuł w karierze zdobył Aleksandr Trietjakow.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2021

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w skeletonie
2021 w Niemczech
2021 w skeletonie
Sport w Winterbergu